Restieaux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Restieaux (1832–1911), britischer Händler in Polynesien
 Cyril Edward Restieaux (1910–1996), britischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Plymouth
 Norma Restieaux (* 1934), neuseeländische Kardiologin